Фролов, Леонид Петрович — мэр Иркутского района.

Биография 
Фролов Леонид Петрович родился 28 февраля 1962 года в селе Хомутово Иркутского района. Он был восьмым ребенок в многодетной семье тружеников села.

В 1977 году окончил Ревякинскую среднюю школу и направился на обучение в профессиональное училище села Оёк, где получил средне-профессиональное образование тракториста-машиниста широкого профиля.

С 1980 по 1982 гг. проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1982 году, после демобилизации вернулся на Родину, в деревню Ревякина, работал водителем в совхозе «Байкал».

В 1993 году организовал собственное фермерское хозяйство в деревне Черемушки и сельхозпредприятие в деревне Ревякина, с названием АО «Сибирская Нива».

В октябре 2005 года Леонид Петрович был избран главой Ревякинского муниципального образования.

В декабре 2007 года Леонид Петрович был вновь избран главой, уже на второй срок — до 2012 года.

В октябре 2012 года Фролов стал председателем Думы Ревякинского МО.

В декабре 2015 года Леонид Петрович победил на выборах мэра Иркутского района.

18 сентября 2020 года Фролов Леонид Петрович вновь победил на выборах мэра Иркутского района.

Ссылки 
 Мэр района (Иркутское районное муниципальное образование)
 Фролов, Леонид Петрович
 Леонид Фролов официально вступил в должность мэра Иркутского района

Иркутский район
Персоналии по алфавиту
Политики Иркутской области